Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Олена Дементьєва.

Марі П'єрс виграла титул, перемігши у фіналі Франческу Ск'явоне з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

2005
Кубок Кремля